Natural High  – album dei Commodores del 1978
 Natural High  – album di Lil Rob del 1999
 Natural High  – album di Frank Gambale del 2006
 Natural High  – extended play degli HammerFall del 2006